Лайл Кэмпбелл (; р. ) — американский лингвист, один из ведущих специалистов по мезоамериканистике и сравнительно-историческому языкознанию, а также по финно-угорским языкам.

Защитил диссертацию в 1971 в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, преподавал во многих университетах мира. В настоящее время — профессор лингвистики в Университете Юты и директор университетского Центра коренных языков Америки (CAIL).

Автор более полутора десятков монографий и большого количества статей, посвящённых диахронической лингвистике, грамматике юто-ацтекских и майяских языков, новозеландскому варианту английского языка и общим вопросам языкознания. Автор (вместе с Теренсом Кауфманом) реконструкции прамайяского языка. Американское лингвистическое общество присудило двум его книгам (Harris & Campbell 1995 и Campbell 1997) престижную Премию Леонарда Блумфилда (лучшая книга по лингвистике за двухлетний период). Монография (Campbell 1998/Campbell 2004) является одним из наиболее авторитетных введений в историческую лингвистику. Выступал с резкой критикой работ в области «глубокой реконструкции», в частности, америндской гипотезы Дж. Гринберга и ностратической гипотезы.

Работы 
 Campbell, Lyle & Blair, Robert et al. (1971). Cakchiquel Basic Course. Provo: Peace Corps.
 Campbell, Lyle (1977). Quichean Linguistic Prehistory (University of California Publications in Linguistics, 81). Berkeley: University of California Press.
 Campbell, Lyle et al. (1978). Bibliography of Mayan Languages and Linguistics. Institute for Mesoamerican Studies, Publication 3. SUNY Albany.
 Campbell, Lyle & Mithun, Marianne (Eds.) (1979). The Languages of Native America: An Historical and Comparative Assessment. Austin: University of Texas Press.
 Campbell, Lyle (1980). El Idioma Cacaopera. (Colección Antropología e Historia, 16.) Administración del patrimonio cultural. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Educación, Dirección de publicaciones.
 Campbell, Lyle & Justeson, John (Eds.) (1984). Phoneticism in Mayan Hieroglyphic Writing. (Institute for Mesoamerican Studies, Pub. 9.) SUNY Albany/University of Texas Press.
 Campbell, Lyle et al. (1985). The Foreign Impact of Lowland Mayan Languages and Script. (Middle American Research Institute, publication 53.) New Orleans: Tulane University.
 Campbell, Lyle (1985). The Pipil language of El Salvador. Berlin: Mouton de Gruyter.
 Campbell, Lyle (1988). The Linguistics of Southeast Chiapas. (Papers of the New World Archaeological Foundation, 51.) Provo, Utah.
 Campbell, Lyle & Migliazza, Ernest C. (1988). Panorama General de las Lenguas Indígenas en las Amerícas. Historia General de América, tomo 10. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Caracas, Venezuela.
 Campbell, Lyle & Harris, Alice C. (1995). Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 Campbell, Lyle; Mistry, P. J. & Hill, Jane (Eds.) (1997). The Life of Language: Papers in Linguistics in Honor of William Bright. Berlin: Mouton de Gruyter.
 Campbell, Lyle (1997). American Indian languages: the historical linguistics of Native America. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Campbell, Lyle (1998). Historical Linguistics: an Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 Campbell, Lyle (1999). Historical Linguistics: an Introduction. Cambridge, MA: MIT Press. (Переиздание для США)
 Campbell, Lyle (Eds.) (2003). Grammaticalization: a critical assessment. (Special issue of Language Sciences, vol. 23, numbers 2-3.)
 Campbell, Lyle et al. (2004). New Zealand English: its Origins and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
 Campbell, Lyle (2004). Historical Linguistics: an Introduction (2nd edition). Edinburgh: Edinburgh University Press, and Cambridge, MA: MIT Press.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Выпускники Университета Бригама Янга
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Лингвисты США
Преподаватели Миссурийского университета
Преподаватели Университета штата Нью-Йорк в Олбани
Преподаватели Университета штата Луизиана
Преподаватели Университета Кентербери
Преподаватели Университета Юты
Преподаватели Гавайского университета в Маноа
Историки языка
Компаративисты
Майянисты
Уралисты